Варваровка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Варваровка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Варваровка — село в Узункольском районе Костанайской области.

Молдавия 
 Варваровка — село в Флорештском районе.

Россия 
 Варваровка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Варваровка — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Варваровка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Варваровка — хутор в Богучарском районе Воронежской области.
 Варваровка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Варваровка — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Варваровка — исчезнувший хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Варваровка — бывшее название нынешнего посёлка Пархоменко в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Варваровка — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Варваровка — село в городе-курорте Анапа Краснодарского края.
 Варваровка — село в составе Лазаревского района города Сочи Краснодарского края.
 Варваровка — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Варваровка — деревня в Анучинском сельсовете Каменского района Пензенской области.
 Варваровка — село в Первомайском сельсовете Каменского района Пензенской области.
 Варваровка — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Варваровка — село в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Варваровка — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Варваровка — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Варваровка — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.
 Варваровка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Варваровка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Варваровка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Варваровка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Варваровка — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Варваровка — село в Советском районе.

Украина 
 Днепропетровская область 
 Варваровка — село в Новомосковском районе
 Варваровка — село в Синельниковском районе
 Варваровка — поселок в Юрьевском районе

 Донецкая область
 Варваровка — село в Александровском районе
 Варваровка — село в Славянском районе

 Житомирская область
 Варваровка — село в Емильчинском районе
 Варваровка — село в Новоград-Волынском районе
 Варваровка — село в Олевском районе

 Запорожская область
 Варваровка — село в Гуляйпольском районе

 Кировоградская область
 Варваровка — село в Долинском районе
 Варваровка — село в Новоукраинском районе

 Луганская область
 Варваровка — село в Кременском районе

 Николаевская область
 Варваровка — микрорайон, город Николаев.

 Полтавская область
 Варваровка — село в Карловском районе
 Варваровка — село в Новосанжарском районе
 Варваровка — село в Хорольском районе

 Харьковская область
 Варваровка — село в Близнюковском районе
 Варваровка — село в Жовтневом Втором сельском совете Волчанского района.
 Варваровка — село в Рубежненском сельском совете Волчанского района.
 Варваровка — село в Красноградском районе

 Хмельницкая область 
 Варваровка — село в Дунаевецком районе
 Варваровка — село в Полонском районе
 Варваровка — село в Славутском районе

 Черниговская область
 Варваровка — село в Бахмачском районе

См. также 

 Староварваровка
 Нововарваровка